Ла-Гингета-д’Анеу (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пальярс-Собира. Занимает площадь 108,4 км². Население — 356 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Льейды